L'Atlantide (roman), een roman uit 1919 van Pierre Benoit
L'Atlantide (1921), een film van Jacques Feyder
L'Atlantide (1932), een film van Georg Wilhelm Pabst
L'Atlantide (1961), een film van Edgar G. Ulmer
L'Atlantide (1992), een film van Bob Swaim